Pinilla del Valle är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Pinilla del Valle ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pinilla del Valle är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Pinilla del Valle ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Pinilla del Valle. Runt Pinilla del Valle är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Ildefonso,  km väster om Pinilla del Valle. I omgivningarna runt Pinilla del Valle växer i huvudsak barrskog.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid